Barrau je priimek več oseb:
 rodbina Barrau
 Aurélien Barrau, francoski astrofizik
 Jean-Joseph-Guillaume Barrau, francoski general